Nationalrådet kan syfta på:

 Nationalrådet (Schweiz) – underhuset i det schweiziska parlamentet
 Slovakiens nationalråd – Slovakiens lagstiftande församling
 Nationalrådet (Österrike) –  en av det österrikiska parlamentets två kamrar